Boina har flere betydninger:
 Det spanske, portugisiske og catalanske ord for en baret.
 Dabbahu, også kendt som Boina, er en vulkan i Etiopien.
 Kongeriget Boina var tidligere et kongerige på Madagaskar.
 Boina, en landsby i Dalboşeţ-kommunen, Caraş-Severin i Rumænien.
 Taksonomisk synonym for Boinae, bedre kendt som kvælerslanger.